Larriaga est un nom d'origine basque dont l'étymologie provient de l'agglutination de larre (pâturages) et du suffixe -aga (lieu) et qui signifie « lieu des pâturages » ou « lieu de la lande »

Patronyme 

 Gilbert Larriaga (1926-2019), réalisateur de la télévision française ; 
 Jean Larriaga (1945-2016), réalisateur et écrivain français ;
 Jim Larriaga (1941-2022), parolier français ;
 Marielle Larriaga (1930-2015), réalisatrice, chef monteuse, scénariste, essayiste, écrivain de télévision française.

Patronyme basque